«Томь-М» — российский футбольный клуб из Томска. Основан в 2014 году. В сезонах 2014/15 и 2015/16 под названием «Томь-2» выступал в первенстве ПФЛ. С 2018 года выступает в III дивизионе (первенстве России среди ЛФК). Является фарм-клубом «Томи». Домашние матчи проводит на стадионе «Темп» в Томске.

История 
После того, как по итогам чемпионата России 2013/14 «Томь» покинула Премьер-лигу, перед клубом встал вопрос о том, где в новом сезоне будет выступать молодёжный состав команды. Изначально планировалось заявить команду в первенство ЛФЛ, однако так как сезон в этой лиге уже стартовал, было принято решение заявить команду в зону «Восток» второго дивизиона.

Первый матч в профессиональном футболе команда провела 19 июля 2014 года, уступив со счётом 1:5 футбольному клубу «Якутия». Первая победа была одержана во втором туре первенства, когда «Томь-2» со счётом 4:1 разгромила «Смену» из Комсомольска-на-Амуре.

По итогам дебютного сезона в ПФЛ «Томь-2» одержала 5 побед, трижды сыграла вничью и 16 раз проиграла. Таким образом, вторая команда «Томи» заняла последнее девятое место в зоне «Восток» второго дивизиона.

Летом 2015 года к команде присоединились два опытных игрока — Кирилл Кондратьев и Павел Самойлов, которые помогали молодым футболистам быстрее освоиться в профессиональном футболе. Сезон 2015/16 команда начала с пятиматчевой беспроигрышной серией, уступив лишь 20 августа футбольному клубу «Смена» со счетом 1:2. По итогам сезона «Томь-2» смогла улучшить показатели предыдущего сезона: команда одержала 7 побед, 7 раз сыграла вничью и 10 раз проиграла. Таким образом, команда заняла шестое место в турнире из девяти.

По итогам сезона 2015/16 основная команда «Томи» вышла в Премьер-лигу, и летом 2016 года было принято решение преобразовать «Томь-2» в команду для выступления в молодёжном первенстве России. Из 20 футболистов заявленных на сезон 2015/16 за «Томь-2» в команде осталось 5 человек, подходящих под возрастные ограничения молодёжного первенства.

Список сезонов 

Примечания

Состав 

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |
|---- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

Тренерский штаб 
 Главный тренер —  Сергей Александрович Елькин.
 Тренер —  Владимир Васильевич Помещиков.
 Тренер вратарей —  Кирилл Викторович Кондратьев.

Клубные рекорды

Самая крупная победа 
В первенстве ПФЛ:

Самое крупное поражение 
В первенстве ПФЛ:

Примечания

Ссылки 

 Новости «Томи-2» на официальном сайте ФК «Томь»

Футбольные клубы России
Футбольные клубы, основанные в 2014 году
Появились в 2014 году в России
ФК «Томь»
Спортивные клубы Томска